Crows Nest – sobborgo di Sydney, in Australia, nel Nuovo Galles del Sud
Crows Nest – comune dell'Indiana, negli Stati Uniti d'America